En catalan,  signifie chêne.

Église Notre-Dame-del-Roure (en catalan : '') peut désigner : 
 Église Notre-Dame-del-Roure, une église située à Los Masos (Pyrénées-Orientales, France);
 Église Notre-Dame-del-Roure, une église située à Taillet (Pyrénées-Orientales) ;
 Chapelle de la Mare de Déu del Roure à Camprodon (Ripollès, Espagne) ;
 Mare de Déu del Roure de Pont de Molins à Pont de Molins (Alt Empordà).